Победители турнира 2007 года — пара Эрик Буторак / Джейми Маррей — не защищала свой титул, однако оба спортсмена принимали участие в турнире (синхронно проиграв в первом же матче).

Дуэт Махеш Бхупати / Марк Ноулз — чемпионы турнира.

Посев 

  Махеш Бхупати /  Марк Ноулз (Титул)
  Йонас Бьоркман /  Кевин Улльетт ''(Первый раунд)

<ol start="3">
  Максим Мирный /  Джейми Маррей ''(Первый раунд)
  Марсело Мело /  Андре Са ''(Полуфинал)
<ol>

Ход турнира

Ссылки 
 

Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2008